Notenstein bezeichnet:
 Gesellschaft zum Notenstein, frühneuzeitliche Kaufleutegesellschaft in St. Gallen
 Notenstein Privatbank, schweizerische Privatbank in St. Gallen